Thornley (Trimdon and Thornley) – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Thornley (Wolsingham) – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Thornley-with-Wheatley – civil parish w hrabstwie Lancashire (Anglia)